Rônin-gai est le titre de trois films :

 un film japonais réalisé en 1928 par Masahiro Makino 
 une nouvelle version du précédent film, réalisée en 1957, également par Masahiro Makino 
 un remake des précédents films, réalisé en 1990 par Kazuo Kuroki.